Brave New World (polski tytuł: Nowy wspaniały świat) – powieść Aldousa Huxleya
 Brave New World – album muzyczny grupy Iron Maiden
 Brave New World – grupa muzyczna